Батуекас има више значења:

 Батуекас (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Батуекас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику